Sky Tower puede referirse a:

Sky Tower, edificio en Auckland, Nueva Zelanda;
Sky Tower, edificio en Breslavia, Polonia;
Tuntex Sky Tower, edificio en Kaohsiung, Taiwán;
Sky Tower, edificio en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos;
Seaworld Sky Tower, torre de observación en Orlando, Estados Unidos;
Skytower, nombre alternativo de la Sede del Banco Central Europeo, en Fráncfort del Meno, Alemania; o
SkyTower, edificio en Bucarest, Rumanía.